Pascagoula – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missisipi
 Pascagoula – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missisipi
 Pascagoula – plemię Indian